Josep Borrell i Fontelles, polític català
 Josep Borrell Aloy, empresari català
 Josep Borrell i Figuera, professor català